Auricularia is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Auriculariaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1780 beschreven door de botanicus Jean Baptiste François Pierre Bulliard.

Soorten
Het geslacht bestaat uit 48 soorten (peildatum februar 2023):

Auriculariaceae
Schimmelgeslacht